Cet article répertorie les compositions de toutes les équipes participantes à la Ligue professionnelle 2022-2023. Les neuf équipes nationales impliquées dans le tournoi devaient inscrire une équipe de 32 joueurs maximum.

L'âge et la sélection de chaque joueur sont au 28 octobre 2022, premier jour de la saison.

Australie 
La composition suivante de l'Australie pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur:  Colin Batch

Belgique 
La composition suivante de la Belgique pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur:  Michel van den Heuvel

Pays-Bas 
La composition suivante des Pays-Bas pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur:  Jeroen Delmee

Inde 
La composition suivante de l'Inde pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur:  Graham Reid

Allemagne 
La composition suivante de l'Allemagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur:  André Henning

Argentine 
La composition suivante de l'Argentine pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur:  Mariano Ronconi

Grande-Bretagne 
La composition suivante de Grande-Bretagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur:  Paul Revington

Nouvelle-Zélande 
La composition suivante de la Nouvelle-Zélande pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur:  Greg Nicol

Espagne 
La composition suivante de l'Espagne pour la Ligue professionnelle de hockey sur gazon 2022-2023.

Entraîneur:  Max Caldas

Références 

Ligue professionnelle de hockey sur gazon